Radler ou panaché est un mélange de bière avec une autre boisson.

Patronyme
Radler (Rädler) ou Raedler sont aussi des patronymes pouvant désigner :
Antonie Rädler (1899-1991), religieuse témoin d'appariation à Wigratzbad en Allemagne
Ariane Rädler (née en 1995), skieuse alpine autrichienne
 (né en 1982), joueur polonais de football
 (né en 1944), homme d'affaires canadien
 (1917-1993), actrice américaine de Broadway
 (1844-1917), peintre de porcelaine autrichien
Karl-Heinz Rädler (1935-2020), astrophysicien allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme